Městský okres v Německu je komunální správní celek tvořený samotným větším městem (nejčastěji nad 100 000 obyvatel).

V Německu se většina spolkových zemí dělí na správní obvody zvané Kreise (okresy), z nichž každý obvykle zahrnuje několik měst. Řada důležitějších a lidnatějších měst však není součástí okresu, ale sama o sobě svým postavením a funkcemi odpovídají okresu. Taková města se nazývají kreisfreie Städte („okresuprostá města“), nebo v případě Bádenska-Württemberska Stadtkreise („městské okresy“).

Seznam městských okresů v Německu

Reference 

 
Administrativní dělení Německa
Německo